Музей дизайну (Цюрих) () - це музей промислового дизайну, візуальних комунікацій, архітектури та ремесла в Цюриху, Швейцарія.

Про музей 
Музей є частиною кафедри культурного аналізу Цюріхського університету мистецтв. Чотири великі колекції музею (плакат, графіка, дизайн та прикладне мистецтво) мають міжнародне значення.

Історія 
Розташований у колишній школі мистецтв і ремесел Цюриха головний корпус музею дизайну містить виставковий зал, галерею, приймальню, кафетерій, магазин і вестибюль до лекційного залу. Музей дизайну був розроблений з Музею мистецтв і ремесел, який був заснований в 1875 році. Адольф Стегер і Карл Егендер. У своїй комбінації естетичних і функціональних якостей будівля є прикладом руху Сучасної архітектури в Швейцарії. У 1968 році Музей дизайну придбав колишній будинок виробника текстилю Юліан Блох і переніс до нього частину своєї колекції Applied Art. Перейменована в музей Bellerive, в будівлі розміщувалася колекція скла, кераміки, дерева, металу і текстилю до 2017 року, коли музей був закритий. Його колекція була перенесена на нове місце в Тоні Ареал, будівля, що була відкрита в 2014 році, яка ділиться з Університетом мистецтв та Університетом прикладних наук.

Виставки 
Музей дизайну показує від п'яти до семи тимчасових виставок щорічно в залі та галереї головної будівлі, невеликих інтервенціях в межах музею, тимчасових виставках у Тоні Ареал і в Плакатраумі. Більшість виставок, що представлені в Музеї дизайну, виробляються власними силами і розробляються в діалозі з музейними колекціями або в рамках дослідницьких проектів. Виставки, отримані від інших закладів, становлять невелику частину виставкової програми.

Виставки супроводжуються програмою екскурсій, симпозіумів, панельних дискусій, переговорів з артистами, кіно- та театральними виставами та концертами. Для кожної виставки розроблена спеціально розроблена освітня програма.

Колекції 
Чотири колекції Музею дизайну вийшли з навчальної колекції, що була зібрана Музеєм мистецтв і ремесел.

Колекція плакатів 
Колекція плакатів складається з 330 000 плакатів (з яких 120 000 сфотографовано та індексовано) і документує міжнародну історію плаката з середини XIX-го століття до наших днів.

Колекція включає політичні, культурні та комерційні плакати. З причин, що пояснюються історією дизайну, географічними координаторами є Швейцарія, Європа, Японія, Куба, колишній СРСР і США.

Колекція дизайну 
Колекція дизайну включає 10 000 продуктів і 20 000 прикладів упакувань відомих дизайнерів, а також репрезентативні приклади анонімного повсякденного дизайну. Зібрані продукти масового виробництва XX-го століття та сьогодення, з акцентом на швейцарський дизайн.

Завдяки своїм постійним кредитам у сфері дизайну продукції (область, яка була субсидована Федеральним управлінням культури Швейцарії з 1989 року) Швейцарська Конфедерація надає об'єкти, що стосуються поточного дискурсу дизайну. Паралельно з колекцією об'єктів створюється архів швейцарського дизайну, який приносить користь і сприяє науковим дослідженням у цій галузі. Архів містить поняття, дослідження проекту, креслення, посібники користувача, патентні специфікації, рекламні матеріали та вихідні тексти, а також частини архівів студій дизайну, компаній та асоціацій.

Колекція графіки 
Колекція графіки існує з моменту заснування музею. Вона документує естетичну та культурну трансформацію графіки у повсякденному житті від Гутенберга до сьогодення.

Спочатку в якості міжнародної колекції прикладів, графічна колекція включає майже всі графічні дисципліни, які мали важливе значення для навчання в колишній школі мистецтв і ремесел. Ядро спочатку складалося з малюнків, гравюр і ілюстрованих книг, а також підручників з XV по XX століття. Пізніше були додані прес-роботи, східноазіатські твори, книги художників, фотографії та комерційне мистецтво.

Сьогодні збирання концентрується на рекламі та інформаційній графіці, шрифтах, типографії та книжковому оформленні. Колекція розвивається далі шляхом придбання сучасних робіт інноваційними графічними дизайнерами, рекламними агентствами, спадщиною важливих дизайнерів, а також прикладами корпоративного дизайну важливих компаній.

Колекція прикладного мистецтва 

Колекція "Прикладне мистецтво" включає понад 15 000 штук експонатів. Колекція, спочатку зібрана як колекція Музею мистецтва та дизайну, містить різноманітні предмети в області скла, кераміки, текстилю та меблів XIX та XX століть. В географічному плані він зосереджується на Європі, США та сучасній Японії. У його відділі Jugendstil є роботи Вільяма Морріса, Еміля Галле, Рене Лаліка, Герман Обріст і Генрі ван де Вельде. У ньому є колекція маріонеток, до складу яких входять роботи Софі Теубер-Арпа і Олександри Екстер. Колекція музичних інструментів музею складається з близько 200 історичних творів. Відділення з експонатами зі скла, зроблених з 1880 до та після 1970 років. Покоління художників Glass Studio представлено в об'єктах, зокрема, Дейл Чіхулі, Ервін Ейш, Марвін Ліпофскі, Харві Літтлтон і Мері Шаффер.

Павільйон Ле Корбюзьє 

Павільйон Ле Корбюзьє було відремонтовано та відкрито весною 2019 року. Відтоді музей працює в павільйоні. Експертне журі одностайно вибрало концепцію у вересні 2017 року, оскільки вона переконує з "привабливою, спеціально розробленою програмою для виставок та супутніх заходів". У грудні 2016 року міський парламент затвердив операційні субсидії на суму 500 000 швейцарських франків на рік для нової спонсорської підтримки на період з 2019 року до 2022 року.

Дослідження та послуги 
Зміст колекцій постійно аналізується та досліджується у співпраці з Цюрихським університетом мистецтв, а також іншими університетськими інституціями з метою їх контекстуального позиціонування з сучасного погляду та відкриття їх для перехресного дисциплінарні проекти. Крім вивчення, документації та консервації, пропонуються й інші послуги, такі як дослідження, експертні оцінки та репродукції.

Публікації 
Музей дизайну випускає публікації, або самостійно, або у співпраці з відомими видавництвами, які є важливою частиною виставкової програми. До них належать тематично організовані серії, такі як «Дизайнерська колекція» або «Колекція плакатів», а також антології класичної історії дизайну і актуальні теми, а також монографії про піонерів в області теорії і практики дизайну.

Примітки

Посилання 

 Museum of Design Zürich  
 The Museum's collections online 

Музеї дизайну
Художні музеї
Музеї сучасного мистецтва
Музеї Швейцарії
Культура Цюриха